Catalinas puede hacer referencia a:

Catalinas Norte, un conjunto de torres de oficinas en Retiro, Buenos Aires, Argentina.
Catalinas Sur, un complejo habitacional en La Boca, Buenos Aires, Argentina.
Catalinas (Subte de Buenos Aires), la estación de subte en construcción cercana a Catalinas Norte.